in matematica, Funzione continua
 Continuità uniforme
 Continuità separata
 in fisica, Equazione di continuità
 Discreto e continuo
 nell'ambito dello spettacolo, Continuity
 in etnolinguistica, Teoria della continuità

Altri progetti